Bruno Zarrillo – hockeista e allenatore di hockey su ghiaccio
Michele Zarrillo – cantautore